Paul Szczechura (né le  à Brantford, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Devenu professionnel au terme de la saison 2006-2007 où il se joignit aux Stars de l'Iowa de la Ligue américaine de hockey après une carrière de quatre saisons avec les Broncos de Western Michigan. Il débuta sa première saison complète chez les professionnels en 2007-2008, s'alignant toujours avec le club de l'Iowa. Par contre, il passa en cours de saison chez les Admirals de Norfolk avec lesquels il termina la saison.

En avril 2008, il signa un premier contrat avec un club de la Ligue nationale de hockey, soit avec le Lightning de Tampa Bay. Il débuta toutefois la saison qui suivit dans la LAH avec les Admirals mais fut rappelé en décembre. Il marqua son premier but le  lors d'une partie disputée contre les Bruins de Boston. Le gardien était à ce moment Timothy Thomas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Broncos de Western Michigan ||NCAA ||39 ||9 ||11 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Broncos de Western Michigan ||NCAA ||37 ||6 ||23 ||29 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Broncos de Western Michigan ||NCAA ||40 ||10 ||26 ||36 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Broncos de Western Michigan ||NCAA ||37 ||19 ||26 ||45 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||14 ||3 ||4 ||7 ||19 ||10 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
|rowspan="2"|2007-208 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||29 ||2 ||3 ||5 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Admirals de Norfolk ||LAH ||24 ||14 ||12 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||31 ||4 ||5 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||33 ||13 ||16 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||35 ||8 ||21 ||29 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||52 || 5 || 2 || 7 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||79 ||21 ||30 ||51 ||43 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester ||LAH ||56 ||21 ||26 ||47 ||26 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012 || Sabres de Buffalo || LNH ||9 || 1|| 3|| 4|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Riga || KHL || 43|| 8|| 20|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 53|| 17|| 18|| 35|| 42|| 7|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 55|| 14|| 25|| 39|| 38|| 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 45|| 13|| 15|| 28|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk ||KHL ||60 ||14 ||27 ||41 || 32|| 6|| 1||2 ||3 ||2
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk ||KHL ||55 ||20 || 22|| 42|| 26|| 14|| 1|| 5|| 6||6
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk ||KHL ||41 ||10 || 5|| 15|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||40 || 4 || 11 || 15 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || GKS Tychy || PHL  || 5 || 1 || 6 || 7 || 2 || 13 || 7 || 8 || 15 || 6

|92 || 10|| 10|| 20 || 34 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions en carrière
 : signe un contrat comme agent libre avec le Lightning de Tampa Bay.

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Brantford
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod